Ко́стин () — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии.

Известные носители

А 
 
 Костин, Алексей Сергеевич (1911—1982) — Герой Советского Союза.
 Костин, Анатолий Петрович (1923—?) — полный кавалер ордена Славы.

В 
 
 
 Костин, Виталий Семёнович (1938—2010) — Герой Социалистического Труда.

Г 
 Костин, Георгий Васильевич (род. 1934) — Депутат Государственной Думы РФ двух созывов.

Д 
 Костин, Денис Сергеевич (род. 1995) — российский хоккеист.
 Костин, Дмитрий Юрьевич (род. 1991) — российский киберспортсмен.

И 
 
 Костин, Игорь Викторович (1970—2020) — поэт, настоящее имя — Костоусов, Игорь Викторович.
 Костин, Илья Викторович (1979—2019) — российский журналист, спецкор Первого канала.
 Костин, Ион (1887—1940) — молдавский и румынский политик. Примар Кишинёва (1933—1937).

К 
 Костин, Клим Сергеевич (род. 1999) — российский хоккеист.
 Костин, Константин Николаевич (род. 1970) — российский политтехнолог, председатель правления Фонда развития гражданского общества.

Л

М 
 Костин, Мирон (1633—1691) — молдавский летописец и политический деятель.

Н

О 
 Костин, Олег Олегович (род. 1992) — российский пловец.

П

С

Ф—Э 
 Костин, Фёдор Алексеевич (1903—1977) — Герой Советского Союза.
 Костин, Харлам Петрович (1771—1825) — городской голова Петрозаводска, купец.
 Костин, Эмиль Давыдович (1931—2014) — профессор, доктор медицинских наук.

Ю 
 Костин, Юлий Витальевич (1934—1982) — советский и украинский орнитолог, художник-анималист.
 Костин, Юрий Алексеевич (род. 1965) — журналист, писатель.

Я



Топоним 
 Костин — хутор, Новооскольский район, Белгородская область.
 Костин — деревня, Сысольский район, Коми.

См. также 

 
 
 
 Костин Лог 
 Костин Шар

Примечания